AWG:
 Американский калибр проводов (AWG от ) — американский стандарт калибра проводов.
 Код ISO 4217 Арубанского флорина.